El término urna puede referirse a:

Recipientes 
 urna, recipiente de uso electoral temporalmente sellado;
urna de la Mesta, recipiente de plata en forma de jarrón usado en las votaciones celebradas por Concejo de la Mesta;
 urna de Cristal, portal de Gobierno Abierto de Colombia;
 urna electrónica en Jalisco, en el sistema electoral mexicano;

 urna funeraria (del latín, cineraria), recipiente para contener las cenizas de un difunto;
 urna cerámica, vaso hecho de arcilla o barro cocido, y usado para guardar los restos o cenizas de un difunto tras su incineración;

 urna funeraria zapoteca (Museo Británico), urna cerámica del Período Preclásico mesoamericano; 
 urna funeraria maya Kinich Ahau, urna de arcilla del período clásico tardío mesoamericano de la civilización maya;
 urna del Gran Jaguar, escultura-urna de la cultura zapoteca;

urna de Santo Domingo, frontal con esmaltes para cubrir con más lujo el modesto sepulcro del santo;
urna de San Cándido, relicario de madera de autor anónimo, datada hacia 1292;

Enlaces externos